Spartak Minsk ist der Name folgender Sportvereine:

 HK Spartak Minsk, Eishockeyclub
 Spartak Minsk, früherer Name von FK Dinamo Minsk, Fußballverein